Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 49 спортсменок из 35 стран. Это была первая дисциплина Олимпийских игр 2000 в которой разыгрывалась медаль.

Все три обладательницы медалей игр в Атланте в этой дисциплине участвовали и в нынешних соревнованиях. Золотая медалистка Рената Мауэр заняла 15 место. Обладательница серебра немка Петра Хорнебер стала 9, а представительница Югославии Александра Ивошев стала лишь 20-й.

Американка Нэнси Джонсон завоевала свою первую золотую медаль Олимпийских игр. Нэнси во второй раз участвовала в стрельбе из пневматической винтовки. На прошлых играх Джонсон стала 36-й.

Кореянка Кан Чхо Хюн и китаянка Гао Цзин дебютировали на летних Олимпийских играх. В дальнейшем ни одна из медалисток больше не принимали участия на олимпиадах.

Финальный раунд прошёл в очень упорной борьбе. Перед последним выстрелом у Джонсон и Чхохюн было одинаковое количество очков и лишь более удачный заключительный выстрел принёс победу американской спортсменке. А в итоге первое и четвёртое место разделил всего лишь 1 балл.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняли 4 серии по 10 выстрелов. В финал прошли 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 

В финале спортсменки выполняли по 10 выстрелов. Количество очков за попадание в каждой попытке в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт